Voices Music & Entertainment é uma gravadora da Dinamarca. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Dinamarca
Membros da IFPI